Ла Провиденсија Уно има више значења:

 Ла Провиденсија Уно (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Провиденсија Уно (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику